Karminjano ima više značenja:
 Karminjano (Ferara)
 Karminjano (Padova)
 Karminjano (Piza)
 Karminjano (Prato)